Игорь Усачёв:
 Усачёв, Игорь Григорьевич (1920—2000) — советский дипломат, учёный-международник, американист.
 Усачёв, Игорь Михайлович (1927—1988) — советский металлург, организатор производства.
 Усачёв, Игорь Николаевич (род. 1983) — российский лыжник.